

Прізвище 

Хаїт, Хайт — єврейське прізвище, утворене від  («кравець»).
 Хаїт Валерій Ісаакович (нар. 1939)  — український російськомовний драматург, сатирик, телеведучий, був капітаном одеської команди КВК.
 Хаїт Ізраїль Абрамович (1894—1938) — радянський педагог, ректор Одеського інституту народної освіти.
 Хаїт Ростислав Валерійович (нар. 1971) — український актор російського театру та кіно, продюсер, режисер, актор дубляжу.

Топонім 
 Хаїт — забуте таджицьке місто, населенням понад 20 000 осіб, яке зникло після землетрусу 10 липня 1949.

Див. також 
 Хайт

Прізвища